Буяр Лако — албанський актор.
 Буяр Нішані, Буяр Фаїк Нішани (алб. Bujar Faik Nishani; нар. 29 вересня 1966) — албанський державний діяч, президент країни з 24 липня 2012 року до 24 липня 2017 року.
 Буяр Букоши (алб. Bujar Bukoshi; нар. 13 травня 1947(19470513), Сува-Река, Югославія) — косовський політик.